Ян (ім'я) — чоловіче ім'я, список персон, відомих по імені.
 Ян Василь — радянський письменник, автор відомої трилогії «Нашестя монголів», в якій відображена історія завоювань монголів від Чингізхана до Батия.
 Ян (Янський, Jy) — позасистемна одиниця вимірювання спектральної щільності потоку випромінювання, застосовувана в радіоастрономії.
 Ян — китайське прізвище.
 Ян (річка) — річка на острові Шрі-Ланка.
 Ян (футбольний клуб)
 Ян (ураган) – руйнівний ураган 4 категорії в атлантичному океані.

Див. також  
 Іан (ім'я) (Ian) — шотландське ім'я 
 Єн — німецьке прізвище 
 Янь — китайське прізвище 
 Янь (притока Пливи)
 Їнь і ян — поняття китайської космології та натурософіі 
 Янус — бог у древніх римлян, індігет 
 Інь-Ян (група) - українська музична група